Лайхинген () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчинён административному округу Тюбинген. Входит в состав района Альб-Дунай.  Население составляет 10 867 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 69,84 км². Официальный код  —  08 4 25 071.

Город подразделяется на 4 городских района.

Известные уроженцы, жители  
Маттиас Шауфлер (англ. Matthias Schaufler, 1964) — современный немецкий живописец.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга